Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православная церковь Нижегородской епархии в микрорайоне Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Открыта в 1997 году в здании бывшего кинотеатра «Салют», до этого использовавшегося в качестве склада.
Посёлок Доскино появился в 1930-х годах и это первая открытая в нём церковь.
Церковь освящена в память о разрушенной в 1930-е годы в соседнем поселке Горбатовка церкви честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В приходе действует воскресная школа.

23 мая 2008 года в церковь пришёл крестный ход с чудотворной Владимирской Оранской иконой Божией матери.

Духовенство 

 Настоятель храма - иерей Александр Мигачев

Настоятели 
 Иерей Владимир (Корчагин) — до 31 марта 2004 года. Далее — настоятель Церкви Николая Чудотворца Дальнеконстантиновского района.
 Иерей Владимир (Кокоев) — с 31 марта 2004 года. Ранее — настоятель Церкви Николая Чудотворца Дальнеконстантиновского района.
 Иерей Сергий (Радаев) — с 10 августа 2005 года по 10 апреля 2006 года. Ранее — настоятель Смоленской и Владимирской церквей.
 Иерей Николай (Алясов) — с 10 апреля 2006 года до 12 сентября 2007 года. 7 января 2007 года награждён правом ношения камилавки. Далее — настоятель церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы города Заволжье.
 Протоиерей Олег (Бугров) — с 17 сентября 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Протоиерей Олег Бугров: «В праздник Покрова Пресвятой Богородицы каждый человек чувствует поддержку свыше», Нижегородская епархия, 14 октября 2009 года

Нижний Новгород
Появились в 1997 году в России
Доскино
1990-е годы в Нижегородской области